Eriopygodes disparilis är en fjärilsart som beskrevs av Ferdinand Ochsenheimer 1816. Eriopygodes disparilis ingår i släktet Eriopygodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
disparilis